Sezon 1950/1951 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1950/1951 był nieudany dla piłkarzy Romy, którzy spisywali się na tyle słabo, że zajęli przedostatnie 19. miejsce wyprzedzając jedynie Genoę. Tym samym po raz pierwszy w historii Roma spadła do Serie B. W trakcie sezonu dwukrotnie zmieniano trenera, ale żaden z trójki szkoleniowców nie zapobiegł degradacji.

Rozgrywki 
 Serie A: 19. pozycja, spadek do Serie B

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach